EMR steht für:

 East Midlands Railway, britische Bahngesellschaft
 Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg
 Elektrotechnik, Messtechnik und Regeltechnik (EMR-Technik), siehe Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
 endoskopische Mukosa-Resektion, siehe Mukosektomie
 Enhanced matrix removal, eine Methode der Probenvorbereitung
 Enzym-Membran-Reaktor, siehe Membranreaktor
 Erfahrungsmedizinisches Register
 Erwerbsminderungsrente, siehe Verminderte Erwerbsfähigkeit#Erwerbsminderungsrente
 Euregio Maas-Rhein
 europäische Metropolregion, siehe Metropolregion

Emr ist der Familienname von:

 Scott D. Emr (* 1954), US-amerikanischer Zellbiologe und Genetiker

E.M.R. ist die Abkürzung für:

 Erich Maria Remarque, deutscher Schriftstellers (1898–1970); verwendet unter Artikeln der Zeitschrift Echo-Continental

Abkürzung